

Persone
 Hannu Posti (1926-2012) – biatleta e mezzofondista finlandese
 Ivo Posti (1975) – cantante lirico e storico estone 
 Lyde Posti Cuneo (1920-2007) – scrittrice italiana
 Orlando Orlandi Posti, soprannominato Lallo (1926-1944) – antifascista e partigiano italiano

Altro
 Posti Group – azienda finlandese di servizio postale